Аэрофоны ( — воздух,  — звук) — группа музыкальных инструментов, у которых первичным источником колебаний является струя воздуха.

Согласно классификации Хорнбостеля — Закса аэрофоны делятся на
 Собственно духовые инструменты, в которых вибрирует столб воздуха, находящийся в канале инструмента. Примеры: флейта, труба, орган.
 Свободные аэрофоны — в них струя воздуха заставляет колебаться пластинку или язычок. Примеры: различные виды гармоник (баян, аккордеон, губная гармоника, волынки, фисгармония).

Духовые музыкальные инструменты

Свободные аэрофоны 
Гармоники — язычковые, в основном клавишные, пневматические музыкальные инструменты, у которых для нагнетания воздуха используется мех: гармонь, баян аккордеон, фисгармония; или, как и в остальных духовых инструментах, выдувание (или вдувание в себя) струи воздуха ртом исполнителя: губная и мелодическая гармоники.

Примечания

Литература 

 Hornbostel E. M. von, Sachs K. Systematik der Musikinstrumente // Zeitschrift für Ethnologie XLVI (1914), S. 553 ff.
 Хорнбостель Э. М. фон, Закс К. Систематика музыкальных инструментов. Перевод И. З. Алендера // Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Москва: Советский композитор, 1987, сс. 229—261.
 «Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка: сборник статей и материалов: в 2 ч.» под ред. Е. В. Гиппиуса. М., 1987